Little Sister — первый сингл американской рок-группы Queens of the Stone Age из студийного альбома Lullabies to Paralyze . Впервые появился в декабре 2004 года как рекламный сингл, но 7 марта 2005 года стал коммерческим.

Работа над песней велась очень долго. Первая версия песни появилась в 2002 году, когда группа вместе с Дейвом Гролом записывала материал для альбома Songs for the Deaf, но не вошла в него. Незаконченная версия позже была нелегально распространена.

Когда песню исполнили на Saturday Night Live (14 мая 2005 года), актёр и комик Уилл Феррелл, владелец шоу, зашёл на сцену и начал играть на ковбелле, как выдуманный участник группы Blue Öyster Cult Ген Френклин. Это было повторение роли, которую Феррелл сыграл в скетче двухтысячного года, в котором автор Кристофер Уокен кричит: «Больше ковбелла!» во время записи известной песни (Don't Fear) The Reaper. На самом деле звуки ковбелла издаёт , это можно увидеть в клипе. Помимо этого, песня включена в шоу Красавцы.

Песня встречается в видеоиграх Midnight Club 3: DUB Edition, Colin McRae: Dirt 2, и Project Gotham Racing 3. Она стала доступна как отдельная песня в загружаемом контенте серии игр Rock Band или в пакете с двумя другими песнями Queens of the Stone Age: 3’s & 7’s и Sick, Sick, Sick.

Клип 
В музыкальном клипе группа исполняет песню на фоне танцующего силуэта девушки. В нём видно, что звуки ковбелла издаёт джем блок.

Список композиций 
CD:
 «Little Sister» (Альбомная версия) — 2:57
 «The Blood Is Love» (Ремикс) — 5:24
 «Little Sister» (CD-ROM Видео)

CD Maxi Single:
 «Little Sister» (Альбомная версия) — 2:57
 «The Blood Is Love» (Ремикс) — 5:24
 «Little Sister» (Ремикс) — 3:29

7" Виниловая пластинка:
 «Little Sister» (Альбомная версия) — 2:57
 «Little Sister» (Ремикс) — 3:29

Позиции в чартах

Примечания

Ссылки 
 
 

Песни 2005 года
Песни Queens of the Stone Age
Синглы Interscope Records